Операция «Гигантское копьё» () — секретная военная операция, проведённая США в октябре 1969 года, угрожавшая Советскому Союзу ядерным ударом. Приказ по началу операции был отдан президентом США Ричардом Никсоном 10 октября 1969 года. В ходе операции в боевую готовность были приведены 18 бомбардировщиков B-52s, вооружённых ядерным оружием. Эскадрилья поднялась в воздух 27 октября 1969 года. Никсон отменил операцию 30 октября.

Операция была частью т. н. «стратегии безумца», проводившейся Никсоном. Целью её было убедить северовьетнамцев и СССР, что президент Никсон иррационально настроен против коммунизма и пойдет на всё — даже на начало мировой ядерной войны — чтобы не допустить поражения во Вьетнаме. Предполагалось, что страх подобного исхода заставит правительство СССР прекратить поддержку Северного Вьетнама.

См. также 
 Остриё копья

Ссылки 
 Australian ABC Radio's «Torn Curtain: The Secret History of the Cold War»: Episode 3: The Vietnam War and Richard Nixon's Secret Nuclear Alert.

Военные планы, созданные в XX веке
1969 год в США
1969 год в СССР
Холодная война
Военные планы США